

Праздники и памятные дни 
См. также: :Категория:Праздники 18 января

Религиозные

Католицизм 
 память святой Маргариты;
 память святой Приски;
 память .

Православие 
 Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник);
 память священномученика Феопемпта, епископа Никомидийского и мученика Феоны (в Крещении Синесия) волхва (303);
 память преподобной Синклитикии Александрийской (ок. 350);
 память мученика Иосифа Беспалова и с ним 37-ми мучеников (1921);
 память мученицы Евгении Доможировой (1933);
 память священномученика Сергия Лаврова, пресвитера (1934);
 память мученика Матфея Гусева (1938);
 память пророка Михея (IX до н. э.);
 память преподобной Аполлинарии (ок. 470);
 память преподобного Фостирия;
 память преподобного Мины Синайского (VI);
 память преподобного Григория Акритского (ок. 820);
 память преподобного Симеона Псково-Печерского (1960).

Именины 
 Католические: Волузиан, Маргарита, Приска
 Православные: Аполлинария, Григорий, Евгения, Иосиф, Лукиан, Матфей, Мина, Михей, Роман, Саис, Сергей, Симеон, Синесий, Синклитикия, Татьяна, Феоид, Феона, Феопемпт, Фома, Фостирий

События 
См. также: Категория: События 18 января

До XX века 
 1654 — состоялась Переяславская рада, на которой было принято решение о присоединении территории Войска Запорожского к Русскому царству.
 1701 — в Кенигсберге произошло торжественное коронование Фридриха I, принявшего титул Короля Пруссии.
 1778 — английский мореплаватель Джеймс Кук открыл Гавайские острова и назвал их Сандвичевы острова.
 1825 — торжественно открылся Большой театр (новое здание).
 1871 — в Версальском дворце под Парижем, по окончании проигранной французами Франко-прусской войны, провозглашено создание Германской империи.

XX век 
 1908 — завершилась экспедиция Арсеньева 1907 года — вторая Сихотэ-Алиньская экспедиция В. К. Арсеньева.
 1918 — открылось первое и единственное заседание Всероссийского Учредительного собрания в Петрограде, завершившееся утром следующего дня.
 1919 — начало Парижской мирной конференции, одобрившей устав Лиги Наций.
 1925 — вышел первый номер журнала «Новый мир»
 1926 — в СССР на экраны вышел фильм «Броненосец „Потёмкин“».
 1942 — началась Вяземская воздушно-десантная операция.
 1943 — прорвана блокада Ленинграда
 1960 — осуществлён первый беспосадочный перелёт на самолёте Ил-18 Москва — Каир.
 1963 — основана Главная редакция программ для детей Центрального телевидения (день рождения детского телевидения в России).
 1974 — в СССР учреждены орден Трудовой Славы и медаль «Ветеран труда».
 1983 — подписан указ о размещении ракет средней дальности «Першинг» в Западной и Центральной Европе, что привело к новому витку Холодной войны.

XXI век 
 2012 — Википедия на одни сутки закрыла доступ к своему англоязычному сайту в знак протеста против обсуждаемого в США законопроекта о борьбе с интернет-пиратством.
 2023 — крушение вертолёта ГСЧС Украины в Броварах. В результате катастрофы погибло руководство МВД Украины: министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь министерства Юрий Лубкович.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся 18 января

До XIX века 

 366 — Флавий Валентиниан Галат (ум. 369), единственный сын римского императора Валента II.
 1641 — Франсуа-Мишель Летелье, маркиз де Лувуа (ум. 1691), французский государственный деятель, военный министр при Людовике XIV.
 1689 — Шарль Луи де Монтескьё (ум. 1755), французский писатель, правовед и философ.
 1752:
 Франческо Караччоло (ум. 1799), адмирал Неаполитанского королевства.
 Александр Линдси (ум. 1825), британский генерал и губернатор Ямайки.
 1795 — Анна Павловна (ум. 1865), дочь русского императора Павла I, супруга короля Нидерландов Виллема II.
 1799 — Пётр Муханов (ум. 1854), русский литератор, историк, военный, декабрист.

XIX век 
 1835 — Цезарь Кюи (ум. 1918), русский композитор, музыкальный критик, член «Могучей кучки».
 1841 — Эммануэль Шабрие (ум. 1894), французский композитор.
 1849 — Эдмунд Бартон (ум. 1920), первый премьер-министр Австралии (1901—1903).
 1857 — Макс Зеринг (ум. 1939), немецкий экономист и учёный-агроном.
 1866 — Иван Ефремов (ум. 1945), российский политик и государственный деятель.
 1867 — Рубен Дарио (наст. имя Феликс Рубен Гарсиа Сармьенто; ум. 1916), латиноамериканский испаноязычный поэт.
 1873 — Хаим Нахман Бялик (ум. 1934), еврейский поэт и писатель-прозаик.
 1872 — Иван Бубнов (ум. 1919), русский корабельный инженер, математик и механик.
 1877 — Владимир Гардин (ум. 1965), русский советский режиссёр, сценарист и актёр, народный артист СССР.
 1880 — Пауль Эренфест (ум. 1933), австрийский и нидерландский физик-теоретик.
 1882 — Алан Александр Милн (ум. 1956), английский писатель, автор «Винни-Пуха».
 1882 — Александра Экстер (ум. 1949), русско-французская художница-авангардистка, график, художница театра и кино, дизайнер.
 1893 — Оскар Строк (ум. 1975), латвийский советский композитор, автор танго «Чёрные глаза», «Скажите, почему…», «Лунная рапсодия» и др.
 1896 — Вилле Ритола (ум. 1982), финский бегун, 5-кратный олимпийский чемпион
 1897 — Василий Чекрыгин (погиб в 1922), русский живописец и график.
 1898 — Александр Безыменский (ум. 1973), русский советский поэт, сценарист, журналист.
 1899 — Семён Тимошенко (ум. 1958), советский кинорежиссёр, сценарист, актёр.
 1900 — Иван Нечаев (ум. 1963), оперный певец, педагог, заслуженный артист РСФСР.

XX век 
 1901 — Иван Петровский (ум. 1973), советский математик, ректор МГУ (1951—1973), академик АН СССР.
 1903 — Александр Филин (расстрелян в 1942), советский лётчик-испытатель, генерал-майор авиации.
 1904 — Борис Бабочкин (ум. 1975), актёр и режиссёр театра и кино, народный артист СССР.
 1904 — Кэри Грант (при рожд. Арчибалд Александер Лич; ум. 1986), англо-американский актёр, лауреат премии «Оскар».
 1914 — Никола де Сталь (покончил с собой в 1955), французский художник российского происхождения.
 1915 — Борис Раушенбах (ум. 2001), физик-механик, академик, один из основоположников советской космонавтики.
 1917 — Василий Мишин (ум. 2001), конструктор ракетно-космической техники, Герой Социалистического Труда, академик РАН.
 1925 — Жиль Делёз (ум. 1995), французский философ.
 1928 
 Александр Гомельский (ум. 2005), советский баскетбольный тренер.
 Францишек Печка (ум. 2022), польский актёр театра и кино.
 1933 — Рэй Долби (ум. 2013), американский инженер, разработчик системы шумопонижения Dolby.
 1937 
 Джон Хьюм (ум. 2020), лидер католической общины Северной Ирландии, лауреат Нобелевской премии мира (1998).
 Юкио Эндо (ум. 2009), японский гимнаст, 5-кратный олимпийский чемпион
 1940
 Александр Альметов (ум. 1992), советский хоккеист, олимпийский чемпион (1964), 4-кратный чемпион мира и Европы.
 Педро Родригес (погиб в 1971), мексиканский автогонщик, пилот «Формулы-1».
 1943 
 Владимир Федотов (ум. 2009), советский футболист, советский и российский футбольный тренер.
 Пол Фримен, английский актёр.
 1944 — Григорий Аредаков, актёр театра и кино, народный артист РСФСР.
 1945 — Хосе Луис Пералес, испанский певец и композитор.
 1947 — Такэси Китано, японский кинорежиссёр, актёр, сценарист, писатель, телеведущий.
 1950
 Жиль Вильнёв (погиб в 1982), канадский автогонщик, вице-чемпион «Формулы-1».
 Борис Невзоров (ум. 2022), советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, педагог, народный артист РФ.
 1955
 Кевин Костнер, американский актёр, обладатель премий «Оскар» (дважды), «Золотой глобус» и др. наград.
 Фернандо Труэба, испанский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и актёр.
 1958 — Томас Кинкейд (ум. 2012), американский художник.
 1960 — Марк Райлэнс, британский актёр, театральный режиссёр, сценарист, обладатель премий «Оскар», BAFTA и др.
 1961
 Марк Мессье, канадский хоккеист, 6-кратный обладатель Кубка Стэнли
 Михаил Шишкин, российский писатель.
 1962 — Тамара Гвердцители, эстрадная певица, пианистка, композитор, народная артистка Грузии и России.
 1971
 Хосеп Гвардиола, испанский футболист, олимпийский чемпион (1992), тренер.
 Джонатан Дэвис, американский музыкант, вокалист ню-метал-группы «Korn».
 1973 — Криспиан Миллс, британский певец, автор песен и гитарист.
  — Дидье Динар, французский гандболист, двукратный олимпийский чемпион (2008, 2012).
 
 Валентина Семеренко, украинская биатлонистка, олимпийская чемпионка (2014), чемпионка мира (2015) и Европы.
 Вита Семеренко, украинская биатлонистка, чемпионка Олимпийских игр (2014) и Европы, сестра-близнец Валентины.
  — Анжелика Кербер, немецко-польская теннисистка, бывшая первая ракетка мира, серебряный призёр Олимпиады (2016).
  — Матьё Февр, французский горнолыжник, трёхкратный чемпион мира.
 
 Сара Гилман, американская актриса театра, кино и телевидения.
 Кайли Масс, канадская пловчиха, многократный призёр Олимпийских игр.
 Мигелон (Миге́ль Хуа́н Ла́мбрич), испанский футболист.
  — Лисандро Мартинес, аргентинский футболист, чемпион мира (2022).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие 18 января

До XIX века 
 52 до н. э. — погиб Публий Клавдий Пульхр (р. 93 или 92 до н. э.), римский политический деятель, отец Клодии Пульхры, первый муж Фульвии; убит в стычке с вооружёнными рабами Милона Папиана на Аппиевой дороге.
 1547 — Пьетро Бембо (р. 1470), итальянский кардинал, гуманист, учёный, поэт («Азоланские беседы» и др.).
 1677 — Ян ван Рибеек (р. 1619), нидерландский колониальный администратор и мореход, основатель Кейптауна.
 1782 — Джон Прингл (р. 1707), шотландский врач и физиолог, один из основоположников военной медицины.
 1794 — Василий Зуев (р. 1754), русский учёный-биолог, путешественник, академик.

XIX век 
 1803
 Ипполит Богданович (р. 1744), русский поэт, переводчик.
 Пьер Сильвен Марешаль (р. 1750), французский философ, писатель и политический деятель.
 1855 — Андрей Шёгрен (р. 1794), русский филолог шведского происхождения, историк, археолог, топонимик и этнограф.
 1862 — Джон Тайлер (р. 1790), десятый президент США (1841—1845).
 1873 — Эдвард Бульвер-Литтон (р. 1803), английский писатель и политический деятель.
 1877 — Мария Саксен-Веймар-Эйзенахская (р. 1808), принцесса Саксен-Веймар-Эйзенахская, внучка Павла I, в браке — принцесса Прусская.

XX век 
 1906 — расстрелян Иван Бабушкин (р. 1873), российский революционер, большевик, корреспондент «Искры».
 1912 — Герман Винкельман (р. 1849), немецкий оперный певец (тенор).
 1932
 Евгений Чириков (р. 1864), русский писатель, драматург и публицист.
 Дмитрий Щербачёв (р. 1857), русский военачальник, генерал, участник Первой мировой войны и Белого движения.
 1936 — Редьярд Киплинг (р. 1865), английский писатель, лауреат Нобелевской премии (1907).
 1940 — Казимеж Пшерва-Тетмайер (р. 1865), польский поэт, прозаик, драматург.
 1944 — Николай Самокиш (р. 1860), российский и советский художник-баталист.
 1954 — Матвей Шкирятов (р. 1883), советский государственный и партийный деятель.
 1956 — Константин Пятс (р. 1874), первый президент Эстонии (1938—1940).
 1957 — Макино Томитаро (р. 1862), японский ботаник.
 1966 — Гнат Юра (р. 1888), украинский театральный режиссёр, актёр театра и кино, народный артист СССР.
 1979 — Валентин Зубков (р. 1923), советский киноактёр.
 1987 — Ренато Гуттузо (р. 1911), итальянский живописец, график.
 1995 — Адольф Фридрих Иоганн Бутенандт (р. 1903), немецкий биохимик, исследователь половых гормонов.
 2000
 Владимир Успенский (р. 1927), русский советский писатель.
 Маргарете Шютте-Лихотски (р. 1897) австрийская женщина-архитектор.

XXI век 
 2009 — Григоре Виеру (р. 1935), советский и молдавский поэт, автор текстов песен.
 2010 — Владимир Карпов (р. 1922), русский советский писатель, публицист, общественный деятель, Герой Советского Союза.
 2012 — Евгений Жариков (р. 1941), советский и российский киноактёр, народный артист РСФСР.
 2016
 Мишель Турнье (р. 1924), французский писатель, лауреат Гонкуровской премии (1970).
 Гленн Фрай (р. 1948), американский музыкант, певец и автор песен, сооснователь рок-группы «Eagles».
 2017
 Питер Генри Абрахамс (р. 1919), южноафриканский писатель, противник режима апартеида.
 Юдзи Идзири (р. 1935), японский и американский исследователь в области бухгалтерского учёта и экономики.
 2021 — Любомир Кавалек (р. 1943), чехословацкий и американский шахматист, гроссмейстер.
 2022
 Андре Леон Телли (р. 1948), американский журналист в области моды.
 Франсиско Хенто (р. 1933), испанский футболист, игрок мадридского «Реала», рекордсмен по числу побед в Кубке европейских чемпионов.
 2023
 Николай Досталь (р. 1946), советский и российский кинорежиссёр, сценарист и актёр, народный артист РФ.
 Дэвид Кросби (р. 1941), американский гитарист, певец и автор песен.
 погиб Денис Монастырский (р. 1980), министр внутренних дел Украины (2021—2023).

Приметы 
Крещенский вечер, Канун Богоявления, Голодная кутья, Второй Сочельник.
 «Если в этот день метель, снег или позёмка — быть урожаю», «Если снег погнёт сучья на деревьях, будет хороший урожай, пчёлы станут хорошо роиться», «Мало снега на ветвях деревьев— летом ни грибов, ни ягод не ищи», поэтому и народная благодарность «Спасибо, мороз, что снегу нанёс».
 Если в крещенский вечер звёзды блестят и горят, то старики предрекали плодородие ягнят, тогда они говорили: «Ярки звёзды породят белые ярки».
 Кроме того, если в этот день будет метель — то же самое будет и на Масленице, если сильные южные ветры — будет лето грозовое.
 Коли утром идёт снег, то урожай хлеба будет хороший.
 На Голодную кутью был снег — уродится гречка.
 Чистое небо в Крещенскую ночь, быть доброму урожаю гороха.
 Если на небосводе полный месяц на Крещенский сочельник — к большому разливу рек.
 Если много лают собаки, то будет в лесу много дичи и зверя.

См. также

Примечания

Ссылки 
 Народные суеверия 18 января